Влади́мир Попо́в:
 
 
 Попов, Владимир Альбертович (род. 1962) — советский борец греко-римского стиля.
 Попов, Владимир Валентинович (род. 1962) — советский футболист.
 
 Попов, Владимир Вениаминович (1902—1960) — советский энтомолог.
 
 Попов, Владимир Григорьевич (1825—?) — советский комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Владимир Данилович (род. 1949) — советский и российский государственный деятель, публицист.
 Попов, Владимир Дмитриевич (род. 1949) — доктор технических наук.
 Попов, Владимир Евгениевич (1849—?) — писатель.
 
 Попов, Владимир Иоаннович (1867—?) — член IV Государственной думы, священник.
 Попов, Владимир Леонидович (род. 1946) — cпециалист в области алгебры.
 Попов, Владимир Михайлович (1928—1990) — 1-й секретарь Котласского горкома КПСС.
 Попов, Владимир Николаевич (1848—1899) — русский медик, доктор медицины, хирург, приват-доцент, учёный и педагог, редактор, писатель.
 Попов, Владимир Олегович (род. 1953) — советский и российский биохимик.
 Попов, Владимир Петрович (1877—1935) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Попов, Владимир Сергеевич (род. 1946) — советский и российский писатель, драматург, поэт.
 
 Попов, Владимир Филиппович (род. 1934) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Владимир Яковлевич (1936—2012) — советский и казахстанский актёр.